|-
| 112701 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112702 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112703 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112704 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112705 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112706 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112707 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112708 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112709 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112710 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112711 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112712 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112713 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112714 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112715 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112716 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112717 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112718 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112719 - || || 14 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112720 - || || 14 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112721 - || || 13 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112722 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112723 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112724 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112725 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112726 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112727 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112728 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112729 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112730 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112731 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112732 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112733 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112734 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112735 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112736 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112737 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112738 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112739 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112740 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112741 - || || 15 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112742 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112743 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112744 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112745 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112746 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112747 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112748 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112749 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112750 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112751 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112752 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112753 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112754 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112755 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112756 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112757 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112758 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112759 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112760 - || || 13 d'agost, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112761 - || || 14 d'agost, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112762 - || || 15 d'agost, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112763 - || || 1 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112764 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112765 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112766 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112767 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112768 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112769 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112770 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112771 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112772 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112773 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112774 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112775 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112776 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112777 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112778 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112779 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112780 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112781 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112782 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112783 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112784 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112785 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112786 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112787 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112788 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112789 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112790 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112791 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112792 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112793 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112794 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112795 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112796 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112797 Grantjudy || || 9 d'agost, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 112798 Kelindsey || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112799 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 112800 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
2